Het ATP-toernooi van Sofia 2018 (met de officiële naam Garanti Koza Sofia Open 2018) werd van 5 tot en met 11 februari 2018 gespeeld in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Arena Armeec.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Grigor Dimitrov (schouderblessure) → vervangen door  Stan Wawrinka
  Chung Hyeon (blaren) → vervangen door  Blaž Kavčič
  Filip Krajinović → vervangen door  Marcos Baghdatis
  Lu Yen-hsun → vervangen door  Malek Jaziri
  Michail Koekoesjkin (ziekte) → vervangen door  Salvatore Caruso (LL)
  Matthew Ebden → vervangen door  Serhij Stachovsky (ziekte) → vervangen door  Florian Mayer (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Sofia
Sofia 2018